

Дрисколл — місто, штат Техас
 Дрисколл — переписна місцевість, штат Північна Дакота